Hipster steht für:

 Hipster (20. Jahrhundert), ein Angehöriger einer US-amerikanischen Subkultur der Mitte des 20. Jahrhunderts
 Hipster (21. Jahrhundert), subkulturartige Bewegung des frühen 21. Jahrhunderts
 eine Form einer (Unter-)Hose, siehe Hüfthose
 ein Motorrad des Unternehmens Kymco

Siehe auch: